В списке объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в Бенине значится 2 наименования. 1 объект включён в список по культурным критериям и 1 — по природным критериям. В предварительном списке числятся 6 наименований, в том числе 5 культурных объектов и 1 смешанный (по состоянию на 2021 год).

Список 

 Географическое расположение объектов

Предварительный список 
В таблице объекты расположены в порядке их добавления в предварительный список. В данном списке указаны объекты, предложенные правительством Бенина в качестве кандидатов на занесение в список всемирного наследия.

 Географическое расположение объектов

Примечания

Ссылки 

 Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в Бенине

Бенин
Списки:Бенин